Mondiali 1928 può riferirsi ai seguenti campionati mondiali sportivi disputati nel 1928:

Ciclismo 
Campionati del mondo di ciclismo su pista 1928 – 31ª edizione
Campionati del mondo di ciclismo su strada 1928 – 8ª edizione

Hockey su ghiaccio 
Campionato mondiale di hockey su ghiaccio 1928 – 3ª edizione

Pattinaggio di figura 
Campionati mondiali di pattinaggio di figura 1928 – 26ª edizione

Pattinaggio di velocità 
Campionati mondiali completi di pattinaggio di velocità 1928 – 27ª edizione

Sci nordico 
Campionati mondiali di sci nordico 1928 – 5ª edizione

Tennistavolo 
Campionati mondiali di tennistavolo 1928 – 2ª edizione

Tiro a segno 
Campionati mondiali di tiro 1928 – 25ª edizione